Orlen (Duitsland), een plaats in de gemeente Taunusstein in de Duitse deelstaat Hessen
 ORLEN Lietuva, een Litouwse oliemaatschappij
 PKN Orlen, het Pools olie- en tankstationketen, moederbedrijf van bovenstaande maatschappij